Presley peut désigner :

Patronyme 

 Angaleena Presley (née en 1976), chanteuse de country ;
 Elvis Presley (1935-1977), chanteur et acteur américain ;
 Priscilla Presley (née en 1945), actrice, modèle et autrice américaine, épouse d'Elvis ;
 Lisa-Marie Presley (1968-2023), chanteuse américaine, fille d'Elvis.

Prénom 
 Presley Marion Rixey (1852-1928), amiral américain et médecin personnel des présidents William McKinley et Theodore Roosevelt.

Pseudonyme 
 Jenna Presley (née en 1987), de son vrai nom Brittni De La Mora, actrice de films pornographiques américaine ;
 Jules Presley (1949-2016), pseudonyme du chanteur congolais Papa Wemba ;
 Reg Presley (1941-2013), auteur-compositeur-interprète anglais.
 Teagan Presley (née en 1985), de son vrai nom Ashley Ann Erickson, actrice de films pornographiques américaine.

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais